Анонс ()

 Анонс — предварительное оповещение о каком-либо событии.
 Анонс (группа) — музыкальный коллектив, популярный в СССР с 1988 по 1991 год.